Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Monte-Carlo Rolex Masters 2018. Für das Turnier der Kategorie ATP World Tour Masters 1000 qualifizierten sich sieben Spieler, welche in zwei Runden ausgemacht wurden. Insgesamt nahmen 28 Spieler an der Qualifikation teil, die am 14. und 15. April 2018 stattfand.

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF, 166 kB)

ATP World Tour 2018
Tennisturnier in Roquebrune-Cap-Martin